DAO eller Dao henviser til forskellige artikler:
 Dansk Amatør-Orkesterforbund - er en paraplyorganisation for amatørblæseorkestre fra Danmark.
 Dansk Avis Omdeling – er et distributionsselskab for aviser etc.
 Daoisme – Taoisme, er et kinesisk – filosofisk – religiøst system
 Daouda Karaboué – er en fransk håndboldspiller

Videnskab og teknologi 
 Data access object – begreb der bruges i objektorienteret softwareudvikling
 Jet Data Access Objects – programmeringsgrænseflade til databaseadgang på Microsoft Windows-systemer